Ludwik Sawicki (1893-1983) – polski wojskowy.
 Ludwik Sawicki (1893-1972) – polski archeolog, badacz kultury świderskiej